Cho Yong-Hyung (Incheon, 3 de novembro de 1983) é um futebolista profissional sul-coreano, milita no Jeju United.

Carreira 
Cho Yong-Hyung representou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa da Ásia de 2011 e na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Jeju United FC
Futebolistas do Seongnam FC
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol